Apollinarij Grigoriewicz Podriez (ros. Аполлинарий Григорьевич Подрез, ur. 1852, zm. 1900) – rosyjski chirurg, profesor Uniwersytetu w Charkowie. Wprowadził metodę gastroenterostomii, znaną jego imieniem. Na jego cześć nazwano Klinikę Urologii i Andrologii Uniwersytetu w Charkowie.

Studiował na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu w Charkowie. W 1876 jako lekarz wojskowy w Serbii, brał udział w wojnie rosyjsko-tureckiej 1877–1878. W 1878 otrzymał tytuł doktora medycyny. W latach 1879–1883 uzupełniał studia w Wiedniu, w klinikach Billrotha i Dietla. W 1883 roku mianowany docentem prywatnym chirurgii na katedrze w Charkowie, od 1897 roku profesor zwyczajny.

Wybrane prace
 Хирургические болезни мочевого и полового аппарата, том I-II (1887, 1896)
 Значение и средства современной эндоскопии в применении к диагностике и терапии болезней мочеполового аппарата. Русская Медицина (1884)
 О применении новых оперативных методов к лечению каллезных стриктур уретры. Русская Медицина (1884)
 О бленнорее мочеполового аппарата у мужчин. Русская Медицина (1883)
 О быстром и насильственном расширении мочевых путей у женщин при неврозах мочеполового аппарата. Протоколы общества опытных наук при Харьковском университете (1891)
 Чрезбрюшинное сшивание мочеточника с пузырем. Летопись Русской Хирургии (1898)
 О лечении перитонита чревосечением. Врач (1886)
 О вырезывании селезенки у человека. Хирургический Вестник (1887)
 К вопросу о пределах чревосечений при перитонитах. Медицина (1891)
 Влияние удаления местных бугорковых поражений на течение легочной бугорчатки. "Хирургический Вестник (1894)
 Механическое расширение выхода желудка и выскабливание язвы желудка. Врач (1895)
 О шве слизистой оболочки. Русский Хирургический Архив (1895)
 О подкожных разрывах почки и показаниях к ее удалению при повреждениях. Медицинское Обозрение (1898)

Przypisy

Bibliografia
 Подрез (Аполлинарий Григорьевич) W: Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона.  XXIV, 110; доп. II, 428 Санкт-Петербург, 1890—1907

Literatura dodatkowa
 

Absolwenci i studenci Cesarskiego Uniwersytetu Charkowskiego
Wykładowcy Cesarskiego Uniwersytetu Charkowskiego
Rosyjscy chirurdzy
Urodzeni w 1852
Zmarli w 1900